Максим Викторович Казак (род. , Казань) — главный редактор российского журнала и интернет-портала о высоких технологиях CNews с 2004 по 2018 гг.

В детстве профессионально занимался баскетболом. В 1998 году получил диплом РГГУ, факультет управления.

Карьера 

 В 2000 г. начал работу в РБК.
 С 2002 года инициировал создание и возглавил аналитическое агентство CNews Analytics. В 2003 году Максим Казак стал инициатором подготовки первого в России рейтинга «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России», составленного на основе данных о совокупной выручке предприятий.
 C 2004 г. — главный редактор CNews.
 В 2012 году был включён в рейтинг "Молодые медиа-менеджеры России", подготовленный агентством Odgers Berndtson в сотрудничестве с PwC.
 В 2012 году вошёл в состав Общественно-экспертного совета по раскрытию информации на портале Минкомсвязи России по результатам внедрения государственной информационной системы учёта информационных систем.
 В 2012-2013 годах приказом министра Николая Никифорова включён в состав Экспертного совета по развитию отрасли информационных технологий при Минкомсвязи РФ .
 В 2018 году покинул пост главного редактора CNews.

Ссылки 
 Казак, Максим Викторович // Аналитическая программа «Рунетология»

Примечания 

Выпускники РГГУ